Склад збірної Австралії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Австралія
Австралія 2014